Крути́цкий переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Крутицкий переулок.
 2-й Крутицкий переулок.
 3-й Крутицкий переулок.
 4-й Крутицкий переулок.